El Montaspre és una serra d'altitud moderada prop de Tortosa, a la comarca catalana del Baix Ebre. El Montaspre constitueix un contrafort sud-occidental de la serra del Boix que s'estén entre el barranc del Bassiol i el riu Ebre, a l'ENE de Bítem.

Massís de Cardó
Serres del Baix Ebre
Serres de Tortosa